Волошеню́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Волошенюк Віктор Іванович — полковник медичної служби, заслужений лікар України.
 Волошенюк Ганна Леонтіївна — українська журналістка і письменниця, знавець українських народних традицій.
 Волошенюк Геннадій Михайлович — радянський та український художник.
 Волошенюк Іван Степанович — український прозаїк, публіцист.

Українські прізвища